Козловець — село, община Свиштов, Великотирновська область, Болгарія
 Козловець — присілок, Юринський район, Марій Ел, Росія

 Козловець Едуард Валерійович — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни, що відзначився у ході російського вторгнення в Україну у 2022 році.